Respighi:
 Elsa Respighi
 Lorenzo Respighi
 Ottorino Respighi
 Pietro Respighi

 16930 Respighi